Ли́паме́тса () — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Райккюла.

География и описание 
Расположена в 51 километре к югу от Таллина и в 8 км к юго-западу от волостного и уездного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 58 метров.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78406.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживал 21 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Липаметса по данным переписей населения:

История 
Деревня сформировалась в 1920-х годах из хуторов деревни Липа, расположенных у леса. Территория деревни включает в себя ранее бывшими самостоятельными деревни Ахнепере (, в 1489 году упоминается как Hanever, в 1798 году — Achne, в XV веке была также мыза) и Лубья (, в 1492 году упоминается как Lubbie). В деревне есть хутор Раквере (), который увязывают с прежней деревней (в Датской поземельной книгу 1241 года записана как Rækævær, в 1506 году — Rackfer).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа